Олег Яковлевич Тимофеев (род. 1957) — российский учёный-кораблестроитель, профессор, доктор технических наук, специалист в области прочности и надёжности конструкций надводной и подводной техники.

Образование 
 1974—1980 — окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Прикладная математика»
 1984 — присуждена учёная степень кандидата технических наук. Тема диссертации: «Методы машинного проектирования корпусных конструкций транспортных плавучих доков»
 1994 — присвоено учёное звание «доцент»
 2002 — присуждена учёная степень доктора технических наук. Тема диссертации: «Прогнозирование показателей надёжности конструкций ледового пояса»

Научная карьера

Основная деятельность 
 1983—1986 — ассистент кафедры конструкции судов
 1986—1994 — старший преподаватель кафедры конструкции судов
 1994—2002 — доцент кафедры конструкции судов
 2002—2006 — профессор кафедры конструкции судов
 2006—2007 — ведущий научный сотрудник Крыловского государственного научного центра
 2007—2008 — начальник сектора Крыловского государственного научного центра
 2008—2009 — начальник отдела Крыловского государственного научного центра
 2009—2013 — начальник отделения гражданской морской техники Крыловского государственного научного центра
 2013—2019 — заместитель генерального директора по судостроению и морской техники Крыловского государственного научного центра
 2020—н.в. — декан Факультета Кораблестроения и Океанотехники Санкт-Петербургского Морского технического университета

Работа по совместительству 
 1992—2006 — ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ, отдел ледовых качеств судов
 2003—2006 — ведущий научный сотрудник 1-го ЦНИИ Министерства обороны РФ
 2012—2015 — заместитель Председателя Научно-технического совета Российского Морского Регистра судоходства
 2015—2019 — главный редактор журнала «Транспорт РФ»
 2020—н.в. — ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных основ ледотехнических исследований Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Научные достижения 
 Участник более 180 проектов в области судостроения, судоходства и морской техники как в Российской Федерации, так и совместно с зарубежными партнёрами (Финляндия, Германия, Южная Корея, Китай, США, Великобритания, Швеция, Норвегия, Япония) в качестве исполнителя и руководителя проекта.
 Участник более 15 экспедиций в Арктику и натурных испытаний судов.
 Начальник Центра исследований и проектных разработок средств освоения ресурсов морей и океанов.
 Член трёх диссертационных советов по защитам диссертаций. Руководитель четырёх успешно защитившихся кандидатов наук.

Награды и премии 
 Медаль ордена «300 лет Санкт-Петербурга» (2003)
 Благодарность Министерства промышленности и торговли России (2014)
 Звание «Почетный судостроитель» (2017)
 Премии имени академика А. Н. Крылова 3 степени

Публикации 
Автор более 150 публикаций, включая две монографии, два учебника, два учебных пособия. Научный редактор 10 изданий.

Примечания

Ссылки 
 Заместитель генерального директора Крыловского ГНЦ Олег Тимофеев: «заказчику нужны не только технические решения, но и финансовые» PortNews, 11 апреля 2014 года.
 Интервью заместителя генерального директора О. Я. Тимофеева. Крыловский государственный научный центр, 10 января 2017 года.

Кораблестроители СССР
Кораблестроители России
Доктора технических наук
Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского морского технического университета